Buffer pode referir-se a:

Buffer (ciência da computação) - Uma região de memória temporária utilizada para escrita e leitura de dados;
Buffer (eletrônica) - Um amplificador seguidor de tensão, usado para acoplar impedâncias e fornecer ganho de corrente.

Desambiguação